Stroguino :
 Stroguino est un district de Moscou.
 Stroguino est la station sur la Ligne Arbatsko-Pokrovskaïa du Métro de Moscou.
 Stroguino, club de football basé dans le district de Stroguino.
 Stroguino, club de beach soccer basé dans le district de Stroguino.

Homonymie de clubs sportifs